Der Begriff Helleniká (griechisch: Ἑλληνικά, „hellenische [das heißt: griechische] Sachen, Dinge, Angelegenheiten“) bezeichnet:

 zahlreiche Werke antiker griechischer Geschichtsschreiber, unter anderem:
 ein Geschichtswerk des griechischen Historikers Xenophon, siehe Hellenika (Xenophon)
 ein nur fragmentarisch (daher anonym) überliefertes altgriechisches Geschichtswerk, siehe Hellenika Oxyrhynchia
 das Jahrbuch der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften, siehe Hellenika – Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen